Ермолово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ермолово — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Ермолово — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Ермолово — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение.
 Ермолово — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Майское сельское поселение.
 Ермолово — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Ермолово — деревня в составе города Калуги Калужской области.
 Ермолово — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Ермолово — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Ермолово — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Ермолово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Ермолово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Ермолово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Ермолово — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Ермолово — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Ермолово — село в Нижнеколымском районе Якутии.
 Ермолово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Ермолово — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Ермолово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.